Шаблони за ПФК Литекс (Ловеч)